Grieben (Elbe), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Grieben (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren